Laganidae är en familj av sjöborrar. Laganidae ingår i ordningen Clypeasteroida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Laganidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöborrar
Laganidae